Сезон 2003/2004 стал для Милана 70-м в Чемпионате Италии. Клуб взял свое единственное Скудетто в эпоху Анчелотти. Клуб также выиграл Суперкубок УЕФА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки: 8.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки: 0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:0

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки: 8.500.000

Общая прибыль: 9.000.000

Разница: 500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2003